Суперкубок Европы 1988 года () — 14-й розыгрыш Суперкубка Европы. Матчи прошли 1 и 8 февраля 1989 года на стадионе Ахтер де Казерне в Мехелене и на стадионе «Филипс» в Эйндховене. В турнире встретились победитель Кубка европейских чемпионов 1987/1988 ПСВ и победитель Кубка обладателей кубков УЕФА 1987/1988 «Мехелен». Обладателем Суперкубка Европы стал бельгийский «Мехелен», переигравший ПСВ по сумме двух встреч со счётом 3:1 (домашняя победа 3:0 и поражение в гостях 0:1).

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 

1988
Суперкубок УЕФА
Матчи ФК «Мехелен»
Матчи ФК ПСВ
Февраль 1988 года
Международные спортивные соревнования в Мехелене
События 1 февраля
Международные соревнования по футболу в Бельгии
События 8 февраля
Международные спортивные соревнования в Нидерландах
Спорт в Бельгии в 1988 году
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1988 году